Cette liste recense les éléments du parc de BB 63500, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Parc

Machines particulières 
 BB 63974 : elle fut utilisée au cinéma dans le film Flic ou Voyou.
 BB 64004 : elle fut utilisée au cinéma dans le film L'Aile ou la Cuisse.

Machines sauvegardées 

 BB 63529, Chemin de fer de la Charente limousine, à Confolens (Charente)
 BB 63595, Amis de la gare de Wassy, Wassy
 BB 63661, Amis de la gare de Wassy, Wassy
 BB 63705, Chemin de fer du Haut Forez
 BB 63710, Chemins de Fer de la Haute-Auvergne - Gentiane Express
 BB 63754, Train Thur Doller Alsace sur la ligne de Sentheim
 BB 63812, Association du Train touristique du centre-Var (utilisée sur le Train à vapeur des Cévennes)
 BB 63813, Chemin de fer de la vallée de l'Eure (CFVE)
 BB 63816, Chemin de fer touristique du Haut Quercy
 BB 63832, Pacific Vapeur Club
 BB 63852, Chemin de fer touristique de la vallée de l'Aa
 BB 63855, Association de jeunes pour l'entretien et la conservation des trains d'autrefois (AJECTA)
 BB 63866, Chemin de fer de la Vendée
 BB 63895, Train Vienne-Vézère-Vapeur (CFTLP)
 BB 63924, Chemin de fer touristique du Haut Quercy
 BB 63935, Amicale pour la mise en valeur de la ligne Caen-Flers (ACF), à Pont-Erambourg (61)
 BB 63958, Chemins de fer du Centre-Bretagne (CFCB)
 BB 64011, Pacific Vapeur Club
 BB 64017, Préservé par le Vélorail du Larzac, à Ste-Eulalie de Cernon (12)
 BB 64042, Amicale des cheminots pour la préservation de la 141 R 1126 (jusqu'à fin juillet 2012) puis par l'Association du Train touristique du centre-Var
 BB 64045, Amicale pour la mise en valeur de la ligne Caen-Flers (ACF), à Pont-Erambourg (61)
 BB 64047, Chemins de fer du Centre-Bretagne (CFCB)
 BB 64073, Trains et Traction, le Train des Mouettes sur la ligne de Saujon à La Tremblade (Charente-Maritime)

Machines revendues à des tiers 
 BB 63540, VFLI
 BB 63549, VFLI (BB 414)
 BB 63553, VFLI (BB 426)
 BB 63583, VFLI (BB 413)
 BB 63610, VFLI (BB 415)
 BB 63622, VFLI
 BB 63633, VFLI
 BB 63664, VFLI
 BB 63714, VFLI
 BB 63726, VFLI (BB 410)
 BB 63735, VFLI (BB 411)
 BB 63741, VFLI (BB 424)
 BB 63745, VFLI
 BB 63749, VFLI (BB 412)
 BB 63772, VFLI (BB 423)
 BB 63795, VFLI
 BB 63870, VFLI
 BB 63883, VFLI (BB 416)
 BB 63921, VFLI (BB 421)
 BB 63942, VFLI (BB 425)
 BB 63998, VFLI (BB 422)
 BB 64000, VFLI (BB 417)
 BB 64010, VFLI (BB 419)
 BB 64013, VFLI (BB 418)
 BB 64028, VFLI (BB 420)
 BB 64036, VFLI

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF

Locomotive Diesel SNCF
Matériel roulant SNCF Voyages
Matériel roulant Intercités
Matériel roulant de Fret SNCF
Matériel roulant du TER Bourgogne
Matériel roulant du TER Pays de la Loire
Matériel roulant de l'Infra SNCF
Matériel roulant Transilien